Малашевцы — топоним:

Украина 
 Малашевцы — село,  Зборовский район,  Тернопольская область
 Малашевцы — село,  Хмельницкий район,  Хмельницкая область